Таубе, Максим:
 Таубе, Максим Антонович (1826—1910) — русский государственный деятель, член Государственного совета Российской империи.
 Таубе, Максим Максимович (1782—1849) — русский генерал, барон, участник войн против Наполеона.